Hünerberg ist der Name von:
 Hünerberg (Bad Wildbad), Weiler von Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Hünerberg (Lörrach), (), Erhebung in der Stadt Lörrach, Baden-Württemberg
 Hünerberg (Taunus) (), Erhebung des Taunus bei Kronberg, Hochtaunuskreis, Hessen

Hünerberg bezeichnet

 Kunstauktionshaus Hünerberg (Eduard Hünerberg Kunst, Antiquitäten; Kunstauktionshaus Eduard Hünerberg), Auktionshaus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Braunschweig

Siehe auch:
 Hühnerberg
 Ringwall Hünerberg